

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Auguste Canivet (1829-1906), maire de Chambois, conseiller général de l'Orne pour le canton de Trun (1881-1906) ;
 Auguste Canivet (1875-1916), instituteur et romancier français ;
 Charles Canivet (1839-1911), journaliste, poète, romancier et conteur français ;
 Guy Canivet (1943- ), magistrat français, membre du Conseil constitutionnel ;
 Jacques Canivet (1721-1774), constructeur d'instruments astronomiques surtout actif en 1751 (successeur de Claude Langlois) ;
 Pierre Canivet (1890-1982), joueur de curling français ;
 Raoul Canivet (1849-19..), journaliste français.

Toponymie
 Saint-Pierre-Canivet, commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie ;
 Villers-Canivet, commune française, située dans le département du Calvados, en Normandie ;
 La rue du Canivet est une rue du  arrondissement de Paris ;

Ornithologie
 L'Émeraude de Canivet, espèce de colibri ;

Arts religieux
 « Canivet » est le nom donné à une « image pieuse » ou image sainte ;

Homonymie
Homonymie de patronyme